Chambord – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Chambord – francuska gmina w regionie Centre
 Zamek w Chambord